En Pologne, Szczawin peut désigner : 

 Szczawin, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Szczawin, village de la voïvodie de Łódź,
 Szczawin, village du powiat de Płońsk, dans la voïvodie de Mazovie,
 Szczawin, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie.